Yazoo (также — Yaz, в США) — английский нововолновый электронный дуэт, образованный клавишником и автором песен Винсом Кларком (прежде — участником Depeche Mode) и вокалисткой Элисон Мойе в Базилдоне, графство Эссекс, в 1981 году. Дебютный сингл коллектива, «Only You», поднялся до #2 в UK Singles Chart и во многом предопределил успех — как второго сингла «Don’t Go» (№ 3 UK), так и альбомов Upstairs at Eric's (#2 UK, 1982) и You and Me Both (#1 UK, 1983). В 1983 году дуэт распался: Мойе начала успешную сольную карьеру, Кларк образовал Erasure. В 2008 году Yazoo ненадолго воссоединились и провели гастроли в США и Великобритании.

Дискография

Альбомы

Компиляции

Синглы и EP

Примечания

Ссылки 

 

Yazoo
Музыкальные коллективы Великобритании
Группы новой волны из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1983 году
Исполнители Mute Records
Исполнители Sire Records
Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Исполнители Warner Bros. Records
Музыкальные дуэты